Петр Корда је освојио турнир. У финалу је победио Марсела Риоса резултатом 6-2, 6-2, 6-2.

Носиоци

  Пит Сампрас (четвртфинале)</li>
  Патрик Рафтер (треће коло)</li>
  Мајкл Ченг (друго коло)</li>
  Јонас Бјеркман (четвртфинале)</li>
  Грег Руседски (треће коло)</li>
  Петр Корда (победник)</li>
  Карлос Моја (друго коло)</li>
  Томас Мустер (прво коло)</li>

<ol start="9">
  Марсело Риос (финалиста)
  Серђи Бругера (прво коло)
  Алекс Коређа (треће коло)
  Густаво Киртен (друго коло)
  Горан Иванишевић (прво коло)
  Феликс Мантиља (прво коло)
  Марк Филипусис (друго коло)
  Алберт Коста (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1998.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1998.